Tubod (Lanao du Nord)
Tubod (Surigao du Nord)